Amadiya, ciutat del Kurdistan iraquià
 Amedi (Bit Zamani), antic nom d'Amida (Diyarbekir), capital del regne de Bit Zamani